Ца́ца — традиционное блюдо одесской и болгарской кухни, жареная мелкая морская рыба семейства сельдевых (тюлька, хамса, мойва, анчоус).

В Болгарии «цацей» называется черноморско-каспийской тюльки.
Именно от него и произошло название этого блюда в Одессе. Изначально цаца являлась уличной едой, но сейчас всё чаще подаётся в ресторанах локальной кухни.

Рыба готовится во фритюре, предварительно обильно обваливается в муке со специями и солью. Подаётся, как правило, к пиву.

Примечания

Ссылки 
 Рыба цаца: скромное очарование мелкой рыбёшки
 Одесская рыбка «Цаца» (жареная мойва)

Закуски
Рыбные блюда
Еврейская кухня
Болгарская кухня